ТЕС Ravin Blanc – теплова електростанція на північному заході Алжиру, котра знаходиться в портовій зоні міста Оран.

Перші два парові енергоблоки, які спорудили на площадці станції на початку 1950-х, мали потужність по 25 МВт та розраховувались на спалювання місцевого вугілля із компалень Кендаса та Бешар. При цьому їх димар на момент зведення був найвищим у європейських країнах (в той період в Алжирі ще тривало французьке володарювання), сягаючи на 140 метрів від основи. Така споруда, яка на 80 метрів перевищувала оточуючі місто пагорби, знадобилась для усунення надмірного впливу на довкілля.

До початку 2000-х років зазначені вище об’єкти вивели з використання, проте на площадці ТЕС вже діяли дві парові турбіни, котли яких здійснювали спалювання природного газу. Перша з них із потужністю 60 МВт виробництва Societe des Forges et Ateleiers de Creusot (SFAC) стала до ладу в 1965 році, друга з потужністю 73 МВт, створена італійською компанією Ansaldo, запрацювала у 1973-му.

Примітки 

Ravin Blanc